Unter dem Dachverband Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) wurden 1949 erstmals Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf ausgerichtet. 1949 starteten die Weltmeisterschaften in Stockholm mit zwei Wettbewerben für die Herren im Einzel und in der Mannschaft, 1981 in London traten auch die Damen erstmals im Modernen Fünfkampf im Einzel und in der Mannschaft an. 1989 wurde bei den Herren und 1992 bei den Damen ein Staffelwettbewerb eingeführt, 2010 wurde als letzter Wettbewerb eine Mixedstaffel eingeführt, so dass momentan sieben Wettbewerbe zu dem offiziellen Programm zählt.

Austragungsorte

Medaillenspiegel 

Stand: 1. August 2022

Erfolgreichste Medaillengewinner

Weblinks 

 www.pentathlon.org – offizielle Website der UIPM
 www.pentathlondeutschland.de – Deutscher Verband für Modernen Fünfkampf
 www.sport-komplett.desport-komplett/sportarten/index_sportarten.htm
 www.iat.uni-leipzig.de/service/datenbanken/wettkampfresultate/ergebnisse